De Landesliga Hamburg 1966/67 was het 22ste voetbalkampioenschap van de Landesliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De competitie fungeerde als derde klasse onder de Regionalliga Nord. 

SV St. Georg, dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog in de hoogste Hamburgse klasse speelde, werd kampioen en Langenhorner TSV vicekampioen. Beide clubs namen deel aan de eindronde om te promoveren, maar geen van beide kon deze afdwingen.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1966/67